Societas Verbi Divini – zgromadzenie Werbistów
 Singular Value Decomposition – rozkład macierzy (dekompozycja) na wartości osobliwe (szczególne)
 Karabin SWD (ang. SVD)